Большая Чесноковка — село в Сергиевском районе Самарской области в составе сельского поселения Елшанка.

География 
Находится на левом берегу реки Сок на расстоянии примерно 31 километра по прямой на юго-запад от районного центра села Сергиевск.

История
Основано в 1703 году.

Население 
Постоянное население составляло 354 человека (русские 90%) в 2002 году, 328 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района